Bonmariage est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Bonmariage (1920-2012), homme politique belge ;
 Joseph Louis Bonmariage (1937-), personnalité politique wallon ;
 Manu Bonmariage (1941-2021), réalisateur belge ;
 Sylvain Bonmariage (1887-1966), écrivain français.